Neunast ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Neunast (* 1966), deutsche Ruderin und Steuerfrau
 Laura M. Neunast (* 1993), deutsche Autorin und Lyrikerin